L'expression pou du poisson, ou pou de mer, est un nom vernaculaire utilisé en français pour désigner des parasites présents dans pratiquement toutes les mers du globe sur quasiment toutes les espèces de poissons, et regroupés au sein de la sous-classe des Copépodes marins. Les plus connues sont ceux qui parasitent notamment tous les saumons et « truites de mer ».

Quelques espèces appelées « pou du poisson » 
 Lepeophtheirus salmonis ou pou du saumon
 Caligus clemensi
 Argulus foliaceus

Le pou de mer désigne aussi l'espèce Ligia oceanica

Les poux de mer dans la culture 
Le roman Pou de mer de Georges Prisset, paru en 2008 aux éditions Cheminements , raconte l'histoire en 1957 d'un enfant de 10 ans, surnommé Pou de mer, dont la mère est alcoolique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pou du saumon
 Pou
 Poisson : élevage en eaux troubles  (documentaire)

Liens externes
 
 Pou de rivière ; autre espèce :  Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) Fiche n°2765, par DORIS

Pou du poisson
Crustacé (nom vernaculaire)
Animal parasite (nom vernaculaire)
Arthropode parasite
Parasite de poissons
Nom de crustacé ambigu